Іскандаров Акбаршо Іскандарович — таджицький політик, в. о. Президента Таджикистану в 1991 та 1992 роках, голова Верховної Ради Таджикистану в 1992.
 Іскандаров Віталій Нуралійович (1978—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іскандаров Імамкул (1905 — ?) — радянський узбецький діяч, 1-й секретар Хорезмського обкому КП(б) Узбекистану. Депутат Верховної ради Узбецької РСР.
 Іскандарова Ханіфа Сіражівна (* 1928) — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР 8-9 скликань, народний учитель СРСР, заслужений вчитель школи РРФСР.